Fripp ist der Name von

 Alfred Ernest Fripp (1866–1938), kanadischer Politiker und Senator für Ontario
 Kim Fripp (1952–2023), kanadischer Skispringer
 Robert Fripp (* 1946), englischer Musiker